Belén steht für:

 Belén (Vorname), weiblicher Vorname

Belén ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Belén (* 1951; eigentlich María del Pilar Cuesta Acosta), spanische Schauspielerin und Sängerin
 Juanfran (Fußballspieler, 1985) (* 1985, eigentlich Juan Francisco Torres Belén), spanischer Fußballspieler
 Raúl Belén (1931–2010), argentinischer Fußballspieler

Belén oder Belen (spanisch für ‚Betlehem‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Departamento Belén in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Belen (Kanton in Caranavi), Departamento La Paz in der Provinz Caranavi, Bolivien
 Belen (Kanton in Sebastián Pagador), Departamento Oruro in der Provinz Sebastián Pagador, Bolivien
 Belen (Kanton in José María Linares), Departamento Potosí in der Provinz José María Linares, Bolivien
 Belen (Kanton in José María Aviléz), Departamento Tarija in der Provinz José María Aviléz, Bolivien
 Belén (Kanton in Litoral), Departamento Oruro in der Provinz Litoral, Bolivien
 Belén (Kanton in Heredia), Kanton in der Provinz Heredia, Costa Rica
 Belén (Concepción), Distrikt in Paraguay, Paraguay
 Distrikt Belén (Maynas), Distrikt in der Provinz Maynas, Region Loreto, Peru
 Distrikt Belén (Sucre), Distrikt in der Provinz Sucre, Region Ayacucho, Peru

Orte, Gemeinden:
 Belén (Catamarca) in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Belén de Challamayo im Departamento Oruro, Bolivien
 Belén de Escobar in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Belén (Aroma) in der Provinz Aroma, Bolivien
 Belén (Avilés) in der Provinz Avilés, Bolivien
 Belén (Caracollo) in der Provinz Caracollo, Bolivien
 Belén (Chuquihuta), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Belén (Linares) im Departamento Potosí, Bolivien
 Belén (Litoral) in der Provinz Litoral, Bolivien
 Belén Gualcho, Gemeinde (Municipio) im Departamento Ocotepeque, Honduras
 Belén (Boyacá) in Boyacá, Kolumbien
 Belén (Nariño) in Nariño, Kolumbien
 Belén de los Andaquíes, Municipio im Departamento Caquetá, Kolumbien
 Belén de Umbría, Municipio im Departamento Risaralda, Kolumbien
 Belén (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín (Kolumbien), genannt Comuna 16
 Belén (Maynas), Stadtteil von Iquitos sowie Distriktverwaltungszentrum, Peru
 Belen (Hatay) in der Provinz Hatay, Türkei
 Belén (Salto) im Departamento Salto, Uruguay
 Belén (Sucre) in der Provinz Sucre, Region Ayacucho, Peru
 Belén (Venezuela) im Bundesstaat Carabobo, Venezuela
 Belen (Mississippi), Vereinigte Staaten
 Belen (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Belen (Texas), Vereinigte Staaten
 Belen Plaza Colonia, Texas, Vereinigte Staaten
 Běleň (deutsch: Wieles), Ort in der Gemeinde Malšín, Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch:
 Belem (portugiesisch)
 Bellen (Begriffsklärung)